

Cinema
L'eterna illusione (You Can't Take It With You) – film statunitense del 1938 diretto da Frank Capra.

Musica
You Can't Take It with You – album degli As Tall as Lions.

Teatro
You Can't Take It with You – commedia di George S. Kaufman e Moss Hart, vincitrice del Premio Pulitzer.

Televisione
You Can't Take It with You – film per la televisione statunitense del 1945.
You Can't Take It with You – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Paul Bogart.
You Can't Take It with You – film per la televisione del 1984 diretto da Kirk Browning e Ellis Rabb
You Can't Take It with You – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988.